Серо дел Аире има више значења:

 Серо дел Аире (Тлапа де Комонфорт), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Серо дел Аире (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику